Блафф:

 Блафф (метеорит)
 Блафф — морская бухта на восточном побережье острова Восточный Фолкленд, входящего в состав Фолклендских островов
 Блафф — город в Австралии
 Блафф — Район Атланты, США
 Блафф — город в Новой Зеландии
 Моррисон-Блафф — город, расположенный в округе Логан (штат Арканзас, США)

См. также 
 
 Bluff